Ginanni ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Ginanni (* 1985), italienischer Radrennfahrer 
 Francesco Ginanni (Naturforscher) (1716–1766), italienischer Naturforscher